

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Potlatch – città della Contea di Latah, in Idaho
 Potlatch – fiume dell'Idaho
 Potlatch – comunità non incorporata della Contea di Mason, dello stato di Washington
 Potlatch State Park – parco statale dello stato di Washington

Altro 
 Potlatch – celebrazione dei nativi americani
 Potlatch – battello a vapore della Puget Sound Navigation Company
 Potlatch – software
 Potlatch – album dei Redbone del 1970